MBE — латинская аббревиатура, которая может иметь следующие значения:

 Молекулярно-пучковая эпитаксия () — способ наращивания кристаллов в сверхвысоком вакууме.
 Кавалер ордена Британской империи () — низший ранг ордена Британской империи
 процессорная технология Intel Mode-Based Execute.

Аббревиатура MBE также может означать специализированные учёные степени:

 Магистр биоэтики ()
 Магистр коммерческих биотехнологий ()
 Магистр бизнеса и технических наук ()
 Магистр деловой экономики ()